Тилеманс (, ) — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Тилеманс, Оливир (род. 1984) — нидерландский автогонщик.
 Тилеманс, Тутс (1922—2016) — бельгийский джазовый музыкант, гитарист.
 Тилеманс, Фредди (1944—2022) — бельгийский политик.
 Тилеманс, Юри (род. 1997) — бельгийский футболист, полузащитник.